Затуливітер — українське прізвище.

Персоналії 
 Затуливітер Володимир Іванович (*1944, село Яблучне, Сумська область — †2003, село Бучак, Черкаська область) — відомий український поет, лауреат премії імені Павла Тичини, філософ, характерник.
 Затуливітер Галина Андріївна — тренер-викладач спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное, м. Миколаїв.

Українські прізвища